Das SEC Men’s Tennis Tournament 2011 war ein Herren-Mannschaftswettbewerb im Bereich des College Tennis. Austragungsort war Gainesville, Florida. Als Siegerin ging die gastgebende University of Florida hervor.

Turnierplan

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 Turnierplan (pdf, englisch)

Einzelnachweise 

2011
College-Tennis-Saison 2010/11
Tennisturnier 2011
Tennisturnier in Florida
Sport (Gainesville, Florida)